Sumurun steht für:

Schauspiel
 Sumurun (1909), eine von Max Reinhardt aufgeführte Pantomime von Friedrich Freksa

Titel der Filme:

 Sumurun (1910), ein Stummfilm von Max Reinhardt
 Sumurun (1920), ein Stummfilm von Ernst Lubitsch

Schiffsnamen:

 Sumurun (Yacht), eine 94 Fuß Yawl entworfen von Yachtkonstrukteur William Fife III.